Oberallgäu steht für:
 Oberes Allgäu, der alpine Kern des Allgäus um Bad Hindelang, Oberstdorf und Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu
 Landkreis Oberallgäu, 1972 gebildet aus dem alpinen Landkreis Sonthofen und voralpinen Landkreis Kempten (Unteres Allgäu)